Tomé-Açu (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Tomé-Açu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará